Ашборн може да се отнася за:

 Ашборн, град в Ирландия
 Ашборн, град в Англия
 Ашборн, град в Австралия, щата Виктория
 Ашборн, град в Южна Австралия